Veracini ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Veracini (1659–1733), italienischer Komponist, Onkel Francesco Maria Veracinis
 Francesco Maria Veracini (1690–1768), italienischer Komponist